Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 178-as, továbbá 178A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 178-as busz (Budapest)
 178A busz (Budapest, 2008–2011)megszűnt